Берс — фамилия.

Известные носители:
 Берс, Александр Александрович (1844—1921) — российский мемуарист, музыкант, офицер лейб-гвардии Преображенского полка, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Берс, Андрей Александрович (1934—2013) — один из пионеров советской кибернетики и программирования, доктор технических наук, профессор.
 Берс, Бет (род. 1985) — американская актриса.
 Берс, Вячеслав Андреевич (1861—1907) — мостостроитель, инженер путей сообщений.
 
 Берс, Липман (1914—1993) — американский математик.
 Берс, Софья Андреевна (1844—1919) — жена Льва Толстого.
 Берс, Степан Андреевич (1855—1910) — русский писатель, мемуарист, брат С. А. Берс.
 Берс, Татьяна Андреевна (1846—1925) — русская писательница и мемуаристка; сестра С. А. Берс.

См. также 
 Бёрс
 Берса, Благое (1873—1934) — югославский композитор.
 Берсенев
 Берсерк
 Беерс

Примечания